Dans le monde, plusieurs partis portent ou ont porté le nom de Front de salut national :

 le Front de salut national libyen, en Libye ;
 le Front de salut national, en Roumanie ;
 le Conseil du Front de salut national, en Roumanie ;
 le Front de salut national , en Russie ;
 le Front de salut national, en Syrie ;
 le Front de salut national, en Tunisie.